Ulrich Lehmann peut désigner :
 Ulrich Lehmann (né en 1944), cavalier suisse ;
 Ulrich Lehmann (1916-2003), paléontologue allemand.